De Zwitserse voetbalbeker 2006/07 (Duits: Schweizer Cup 2006/07) was de 82ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi, die dit seizoen om sponsorredenen luisterde naar de naam Swisscom Cup. Het begon op 25 augustus 2006 en eindigde met de finale op 28 mei 2007. FC Basel won de beker voor de achtste keer in de clubgeschiedenis door FC Luzern in de eindstrijd met 1-0 te verslaan. Het enige doelpunt kwam in de 93ste minuut op naam van Daniel Majstorović, die scoorde vanaf de strafschopstip.

Schema

Zie ook
Axpo Super League 2006/07
Challenge League 2006/07
Zwitsers voetbalelftal in 2006
Zwitsers voetbalelftal in 2007

2007
Bekervoetbal 2006/07